Грош, может означать:
 Грош — название ряда исторических денежных единиц различных государств и стран.

Фамилия 
 Грош, Данил Петрович (1908—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Грош, Мария (род. 1954) — венгерская шахматистка.
 Грош, Эдит (1919—2011) — американско-нидерландская пианистка и музыкальный педагог.